Хір (род. відм. хі́ра) — назва літери «Х» у староцерковнослов'янській і сучасній церковнослов'янській абетках;
 Хір (род. відм. хоря́) — те ж, що й тхір

Пароніми

Топоніми 
 Хер — іспанська назва каталонського муніципалітету Же (Ger)


Персоналії 
 Ронні Хер (нар. 1981) — швейцарський двоборець, учасник трьох Олімпійських ігор
 Рольф де Хер (нар. 1951) — австралійський кінорежисер нідерландського походження

Примітки